NBA normalmente se refiere a la National Basketball Association, principal liga estadounidense de baloncesto profesional, pero también puede referirse a:

 NBA TV, cadena de televisión dedicada al baloncesto de Estados Unidos.
 n-butilamina, un compuesto químico.
 National Book Award, premio literario de Estados Unidos.
 Neue Bach-Ausgabe, edición completa de las obras de Johann Sebastian Bach.
 Asociación Nacional de Boxeo (NBA en inglés), antecesora de la Asociación Mundial de Boxeo.